Lizier de Couserans
Saint-Lizier (homonymie)